La expresión Hermanas de la Sagrada Familia hace referencia al nombre común o al gentilicio de algunos institutos religiosos femeninos de la Iglesia católica:

Hermanas de la Sagrada Familia de Bordeaux fundadas por Pierre-Bienvenu Noailles en Burdeos (Francia) en 1820;
Hermanas de la Sagrada Familia (Instituto Lega) fundadas por Maria Teresa Lega en Modigliana (Italia) en 1871;
Hermanas de la Sagrada Familia de Manizales fundadas por Jesús Antonio Molina en Manizales (Colombia);	
Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret fundadas por Franciszka Siedliska en Roma, en 1875;	
Hermanas de la Sagrada Familia de Nueva Orleans fundadas por Jeanne Aliquot, Juliette Gaudin y Henriette DeLille en Nueva Orleans (Estados Unidos), en 1842;
Hermanas de la Sagrada Familia del Sagrado Corazón fundadas por Louis-Etienne Rabussier y Marie-Adélaïde Melin en Bourges (Francia), en 1887;
Hermanas de la Sagrada Familia de Savigliano fundadas por Giuseppina Bonino en Savigliano (Italia), en 1877;
Hermanas de la Sagrada Familia de Spoleto fundadas por Pedro Bonilli en Spoleto (Italia), en 1888;
Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel fundadas por Anna Maria Janer i Anglarill en Seo de Urgel (España), en 1859;	
Hermanas de la Sagrada Familia de Verona fundadas por Leopoldina Naudet en Verona (Italia) en 1816;
Hermanas de la Sagrada Familia de Villefranche fundadas por Emilia de Rodat en Villefranche-de-Rouergue (Francia), en 1816.

Otros nombres de institutos religiosos que contienen las palabras Hermanas de la Sagrada Familia son:

Hermanas Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia fundadas por José Cueto y Díaz de la Maza en Las Palmas de Gran Canaria en 1895;
Hermanas Coleginas de la Sagrada Familia fundadas por Pier Marcellino Corradini en Sezze (Italia) en 1717;
Hermanas Franciscanas de la Sagrada Familia fundadas por Josephine Termehr en Herford (Alemania) en 1864;
Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia fundadas por Bolesława Lament en Maguilov (Bielorrusia) en 1905;
Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia fundadas por Luis Amigó Ferrer en Benaguacil (España) en 1885.